Die Abkürzung ISPN steht für

 das Institut St. Philipp Neri, eine Gesellschaft apostolischen Lebens 
 die International Society for Phylogenetic Nomenclature

ISPN